L’Institution Saint-Paul est un établissement catholique d’enseignement de Saint Étienne. Elle a été fondée en 1808 par mère Saint Jean Fontbonne et les soeurs de Saint-Joseph. 

L'institution regroupe les écoles élémentaires Saint-Paul et Saint-Charles, le collège Saint-Paul et le lycée Saint-Paul.

Histoire

Origine 

L’Institution Saint Paul est né du ministère des sœurs de Saint Joseph de Lyon. Le nom donné à cette congrégation est « petit dessein ».La congrégation est fondée  à Lyon en 1696. 

Comme la plupart des institutions catholique, la petite congrégation est persécutée pendant la période révolutionnaire. Le religieuses sont condamnées à la prison ou à la guillotine au Puy en Velay.

Fondation 
A partir du début du XIXème Siècle, l'institution voit un nouveau souffle quand Mère Saint Jean Fontbonne, supérieure du couvent de Monistrol réintègre la maison paternelle à Bas en Basset en 1807. Le Cardinal Fesch, Archevêque de Lyon, lui donne la mission de se rendre à Saint Etienne où Choletton, vicaire général, a réuni « les dames en noir », nom donné aux sœurs de Saint Joseph de Lyon.

En 1808 les sœurs enseignent et s’installent rue Mi-Carême dans le centre ville de Saint Étienne, c'est le début officiel de l'institution Saint-Paul.  

En 1905, loi de séparation de l’État et de l’Église et les persécutions qui suivirent amenèrent la fermeture de la maison qui renvoya 400 élèves. On confisque alors les biens de la rue Mi-Carême. L’école se transporta dans des petits locaux inadaptés rue Elisée Reclus qui se nommait alors rue Saint Paul d’où le nom actuel de l'Institution.

Développement de l'institution 
A partir de 1940, l'institution s'aggrandit avec l'ouverture de l’établissement secondaire reconnu officiellement en 1947. En 1972, la communauté religieuse quitte les lieux, seules quelques religieuse sont encore enseignantes. 

EN 1973, l’Institution Saint Paul devient mixte et en 1979, un premier laïc Paul Malartre devient directeur jusqu’en 1998 où il devient Directeur Diocésain et par la suite Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique de France.

En 2013, l'institution a fait le choix de la tenue harmonisée pour ses élèves afin de lutter contre les discriminations sociales.

Caractéristiques 
L'établissement accompagne les élèves de la maternelle au Lycée. Au travers des écoles élémentaires Saint-Paul et Saint Charles, du collège Saint-Paul et du lycée Saint-Paul. 

Le lycée offre la possibilité de suivre un cursus renforcé en langue anglais ou espagnole. 

En 2022, le lycée se classe 1er au niveau départemental en terme de qualité d'enseignement.

Direction 

 Depuis 2017 : Elisabeth Bonnamour.

Personnalités 
 Soeur Marie-Valentine Gontard (1909-1997), juste parmi les nations, a été professeur au Lycée Saint-Paul de 1960 à 1975.

Sources et bibliographie 
 Marguerite Vacher, Des « régulières » dans le siècle. Les sœurs de Saint-Joseph du Père Médaille aux , Clermont-Ferrand, Adosa, 1991.
 Abbé Chaumeil, Vie de Mgr Henri de Maupas, évêque du Puy et fondateur de la congrégation des dames religieuses de Saint-Joseph, Saint-Flour, 1837, es. chez l'auteur, 114 p. 
 .

Liens externes 

 https://www.institutionsaintpaul.org/, site officiel.

Notes et références 

Enseignement à Saint-Étienne